Остеоглицин
 OnGameNet